Ptschela (russ. Пчела ‚Biene‘) steht für:
 Jakowlew Ptschela, unbemanntes Fluggerät des russischen Entwicklungsbüros Jakowlew
 Ptschela (Bulgarien), Ort in der Gemeinde Elchowo, Oblast Jambol, Bulgarien
 Ptschela, Schnellbootklasse der russischen Marine, siehe Boote der sowjetischen und russischen Marine #Projekt 125
 Ptschela (Zeitschrift), satirisches Magazin von Herausgeber Michail Ossipowitsch Mikeschin